Утерга () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра.

Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-де-Пуэнте-ла-Рейна. Занимает площадь 9,23 км². Население — 187 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 19 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Uterga

Муниципалитеты Наварры